La Srpska Liga 2010-2011 è stata la 19ª edizione della terza divisione di calcio per squadre della Serbia.

È l'ottava edizione divisa in 4 gironi: Vojvodina, Belgrado, Ovest ed Est; ed è la quinta dalla separazione fra Serbia e Montenegro.

Vojvodina 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2011-2012
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Belgrado 

 Nella prima giornata (14/15 agosto 2010) 11 squadre, per protesta contro la federazione di Belgrado, non sono scese in campo. 3 partite non sono state disputate e mai recuperate, mentre nelle altre 5 è stato assegnato lo 0-3 a tavolino.
 Dorćol - Žarkovo	   non disputata
 FK Beograd - Sindjelić	   non disputata
 Hajduk	- Srem J.	   0-3 a tavolino
 Mladenovac - Palilulac	   non disputata
 Sopot - Balkan             3-0 a tavolino
 Resnik	- Voždovac	   0-3 a tavolino
 Radnički O. - Šumadija J.  3-0 a tavolino
 Grafičar - Kovačevac       3-0 a tavolino

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2011-2012
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Ovest 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2011-2012
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Est 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2011-2012
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
SuperLiga 2010-2011
Prva Liga Srbija 2010-2011
Kup Srbije 2010-2011

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 2006-2012 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 2010-11 su rsssf.com
 Girone Vojvodina su srbijasport.net
 Girone Belgrado su srbijasport.net
 Girone Ovest su srbijasport.net
 Girone Est su srbijasport.net

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
2010